Ли́дия Ильи́нична Степа́нова () — советский режиссёр неигрового кино. Лауреат пяти Сталинских премий (1947, 1948, 1949, 1950, 1951).

Биография 
Родилась в Рязани в семье мещанина Ильи Моисеевича Курпеля, мать — Ольга Семёновна Курпель была домохозяйкой. После Мариинской женской гимназии поступила на Высшие женские курсы имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. С 1918 года работала в конторе «Центрозакупок», затем секретарём коллегии в Главпродкоме в Рязани. С 1923 года в Москве на кинофабрике «Культкино». С 1925 года перешла в помощники режиссёра на Московскую кинофабрику «Совкино» (в дальнейшем «Союзкино» и «Союзкинохроника», также работала редактором-монтажёром. С 1928 года — режиссёром.

С осени 1941 года работала на базе Куйбышевской студии кинохроники, куда уехала вместе с эвакуированной киностудии из Москвы. Летом 1943 года — в частях Западного фронта на съёмках фильма «Орловская битва».

Зимой 1952/1953 годов из-за неодобрения фильма «По Краснодарскому краю» (1952) Сталиным вместе с членами съёмочной группы была уволена со студии с лишением права работать в кино. Восстановлена на «Моснаучфильме» уже после смерти Сталина.

Автор множества сюжетов для кинопериодики: «Новости дня», «Пионерия», «Советское искусство», «Союзкиножурнал» и другой. Член Союза кинематографистов СССР с 1957 года.

Скончалась 13 ноября 1962 года. Похоронена на Новом Донском кладбище.

Семья 
 первый муж — Певзнер Израиль Натанович (1888—1946), служащий;
 второй муж — Степанов Владимир Леонидович (1895—1938), оператор, режиссёр, организатор кинопроизводства, расстрелян за «участие в контрреволюционной террористической организации», реабилитирован в 1957 году;
 дочь — Мариам Владимировна Степанова (1917 — 2005) , научный сотрудник в Московском институте цветных металлов и золота имени М. И. Калинина;
 внук — Александр Ефимович Рацимор (род. 1941), режиссёр неигрового кино; 
 третий муж — Рафаил Борисович Гиков (1905—1946), оператор и кинорежиссёр-документалист.

Фильмография 

  — Манифест
  — Похороны А. Д. Цурюпы
  — По Бурято-Монголии
  — Слово большевика
  — Дворец Советов
  — Динамо
  — Обновлённая земля
  — День авиации
  — Есть метро! (совместно с Е. Петуховой)
  — Метрополитен им. Л. М. Кагановича
  — 6 января — день всесоюзной переписи населения
  — В дружественной Монголии
  — Джигиты солнечного Таджикистана
  — Молодость (совместно с Ф. Киселёвым)
  — На Камчатке
  — Наш Горький
  — Радостное детство (совместно с Е. Петуховой)
  — 1 Мая в Москве ''(совместно с М. Слуцким, И. Сеткиной)
  — Двадцатый Май ''(совместно с М. Слуцким, И. Сеткиной)
  — День в парке
  — Есть метро
  — Обыкновенная женщина
  — Парк культуры и отдыха
  — Советская женщина
  — Сталинская забота
  — Дворец Советов
  — Одиннадцать столиц (совместно с Р. Гиковым)
  — Дорога в будущее (совместно с Р. Гиковым)
  — Скульптор Меркулов
  — Флаг поднят! (совместно с М. Фиделевой)
  — XXIV-й Октябрь в г. Куйбышеве
  — Дети Родины
  — Молодёжь защищает Родину
  — Письмо на фронт
  — Хлеб фронту
  — Орловская битва (совместно с Р. Гиковым)
  — Победа в Тунисе
  — Советская Эстония
  — Москва — столица СССР ''(совместно с Ф. Киселёвым)
  — Демократическая Венгрия
  — 1 мая 1949 года ''(совместно с И. Сеткиной)
  — Советский Казахстан
  — Советский Узбекистан
  — По Краснодарскому краю
  — Северный полюс
  — Солнечный камень
  — Это касается каждого из нас (совместно с Н. Тушмаловой)
  — Имени Чайковского
  — К новому расцвету культуры
  — На манеже — юность
  — Путешествие в мир электроники
  — Рассказы о семилетнем плане. Культура принадлежит народу
  — Композитор Сергей Прокофьев (совместно с З. Григорьевой)
  — Музыкальная весна

Награды и премии 
 орден «Знак Почёта» (14 апреля 1944);
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
 Сталинская премия первой степени (10 июня 1947) — за фильм «Советская Эстония» (1946);
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1948);
 Сталинская премия второй степени (1948) — за фильм «Москва — столица СССР» (1947);
 Сталинская премия второй степени (1949) — за фильм «Демократическая Венгрия» (1948);
 Сталинская премия второй степени (1950) — за фильм «1 мая 1949 года»;
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за фильм «Советский Казахстан» (1950).

Примечания

Литература

Ссылки 

Кинодокументалисты
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Режиссёры научно-популярного кино
Персоналии:ЦСДФ
Персоналии:Центрнаучфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Донском кладбище